Miejscowości w USA:
 Brillion – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
 Brillion – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
Gminy w USA:
 Brillion (ang. Brillion Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet